Aksakov je priimek več znanih oseb:

 Ivan Sergejevič Aksakov (1823—1886), ruski pisatelj in publicist
 Konstantin Sergejevič Aksakov (1817—1860), ruski pesnik, pisatelj in kritik
 Sergej Timofejevič Aksakov (1791—1859), ruski pesnik in pisatelj
 Valerij Jevgenjevič Aksakov, ruski politik